Azilia peut se référer à :
Azilia, un genre d'araignées ;
, un genre de plantes.